Die CONCACAF Nations League 2022/23 ist die zweite Spielzeit des internationalen Fußball-Wettbewerbs für Männer-Nationalmannschaften der CONCACAF. Die Gruppenphase wird von Juni 2022 bis März 2023 ausgespielt werden. Im Juni 2023 werden die vier Erstplatzierten der obersten Liga in einer Endrunde den Turniersieger ermitteln. Titelverteidiger ist die Mannschaft der USA.

Modus

Gruppenphase 
Am Modus hat sich gegenüber der vorherigen Spielzeit bis auf den Entfall einer vorgeschalteten Qualifikation nichts verändert. Die Gruppenphase wird somit wieder in drei Ligen (Divisionen) gespielt. Die oberste Liga besteht weiterhin aus vier Gruppen mit je drei Nationalmannschaften, die mittlere Liga aus vier Gruppen mit je vier Mannschaften und die unterste Liga aus einer Gruppe mit vier Mannschaften und drei Gruppen mit je drei Mannschaften. Innerhalb der Ligen wurden die Teams anhand ihrer Position im CONCACAF Ranking Index vom März 2022 in drei bzw. vier Töpfe eingeteilt. Die Gruppenauslosung fand am 4. April 2022 in Miami statt.

Während der Gruppenphase wird jede Mannschaft zwischen Juni 2022 und März 2023 jeweils zweimal gegen alle anderen Gruppengegner antreten. Die Gruppensieger der unteren beiden Divisionen steigen für die nächste Austragung jeweils in die nächsthöhere Liga auf, der vorgesehene Abstieg der jeweiligen Gruppenletzten der oberen beiden Divisionen entfällt. Grund dafür ist, dass für die nächste Spielzeit die Aufstockung der obersten Liga auf 16 Teams beschlossen wurde, während die mittlere Liga weiterhin aus zwölf Mannschaften bestehen und die unterste Liga auf neun Teilnehmer verkleinert wird.

Endrunde 
Die vier Gruppensieger der höchsten Liga werden sich für die Endrunde (auch Nations League Finals genannt) qualifizieren, in der sie im K.-o.-System untereinander den Sieger der CONCACAF Nations League 2022/23 ausspielen werden. Die Endrunde soll im Juni 2023 ausgetragen werden und besteht aus zwei Halbfinals, dem Spiel um Platz 3 und dem Finale.

Die beiden Spielpaarungen im Halbfinale werden anhand der Ergebnisse aus der Gruppenphase ermittelt. Der beste Gruppensieger spielt gegen den schlechtesten und der zweitbeste gegen den drittbesten. In den Halbfinals und dem Spiel um Platz 3 folgt bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit gleich das Elfmeterschießen. Eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten wird nur im Finale ausgespielt.

Qualifikation zum Gold Cup 2023 

Wie schon bei der vorherigen Austragung wird die NL-Gruppenphase als Qualifikation zum CONCACAF Gold Cup 2023 dienen. Für diesen sind keine Mannschaften automatisch gesetzt. Aus Division A qualifizieren sich die zwei Besten aus jeder der vier Gruppen und aus Division B die jeweiligen Gruppensieger direkt für das Turnier. Die restlichen drei Teilnehmer werden durch zwei Play-off-Runden ermittelt, an denen die Gruppensieger aus Liga C, die Gruppenzweiten aus Liga B und die Gruppenletzten aus Liga A teilnehmen werden.

Ligeneinteilung

Liga A

Gruppe A1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe A2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe A3 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe A4 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Liga B

Gruppe B1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe B2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe B3 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe B4 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Liga C

Gruppe C1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C3 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C4 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Torschützenlisten 
Nachfolgend sind die jeweils besten Torschützen der drei Ligen aufgeführt. Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

202223
Fußballveranstaltung 2022
Fußballveranstaltung 2023